DIN 601 er en DIN-standard for en maskinbolt.

DIN 601 bliver erstattet med ISO 4016

Kilde
Maskinbolte DIN 601

DIN-standarder